NPR2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 047 амінокислот, а молекулярна маса — 117 022.

Кодований геном білок за функціями належить до ліаз, рецепторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як остеогенез, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Білкові рецептори
Трансмембранні білки
Гуанілатциклази